Лаундс () — англоязычная фамилия и топоним.

Известные персоналии 

 Лаундс, Джессика (род. 1988) — канадская актриса и певица

Топоним